Der Rajon Tysmenyzja (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Iwano-Frankiwsk in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Stadt Tysmenyzja.

Geographie 
Auf einer Fläche von 736 km² lebten etwa 85.000 Einwohner (Stand: 1. Dezember 2001), der Rajon grenzet im Norden an den Rajon Halytsch, im Osten an den Rajon Tlumatsch, im Süden an den Rajon Kolomyja, im Südwesten auf einem kurzen Abschnitt an den Rajon Nadwirna, im Westen an den Rajon Bohorodtschany und im Westen an den Rajon Kalusch. Vom Rajon vollständig umschlossen wurde die Oblasthauptstadt Iwano-Frankiwsk.

Geschichte 
Der heutige Rajon entstand erst am 11. März 1982 nach der Umbenennung des seit 8. Dezember 1966 bestehenden Rajon Iwano-Frankiwsk, gleichzeitig wurde das Rajonszentrum nach Tysmenyzja verlegt, seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Iwano-Frankiwsk.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 2 Siedlungsratsgemeinden, 33 Landratsgemeinden und 3 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 2 Siedlungen städtischen Typs
 48 Dörfer

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Tysmenyzja
Rajon Iwano-Frankiwsk
Aufgelöst 2020